Ранчо Зазуета има више значења:

 Ранчо Зазуета (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Зазуета, Колонија Силва (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Зазуета (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Зазуета (Виља Идалго), насеље у савезној држави Сонора у Мексику